Solidão, o sentimento
Cinema e literatura
Solidão, uma Linda História de Amor, filme brasileiro com Tarcísio Meira e Maitê Proença
Solidão – Notas do Punho de uma Mulher, livro de Irene Lisboa
Solidão - II, livro de Irene Lisboa
Solidão (livro), de José Maria Mayrink
Localidades
Solidão (Pernambuco), Brasil
Música
Solidão (álbum)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes